Algoma est un toponyme nord-américain pouvant désigner :

 Algoma, district de recensement de l'Ontario ;
 Algoma, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1867-1903/1966-1997) ;
 Algoma-Est, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1903-1966) ;
 Algoma—Manitoulin, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1997-2003) ;
 Algoma—Manitoulin—Kapuskasing, circonscription fédérale et provinciale ontarienne ;
 Algoma-Ouest, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1903-1966) ;
 Algoma Central, chemin de fer de l'ouest de l'Ontario ;
 Université Algoma, université située à Sault Ste. Marie en Ontario ;

 Algoma, ville du Mississippi ;
 Algoma, ville de l'Oregon ;
 Algoma, ville de la Virginie-Occidentale ;
 Algoma, ville du Wisconsin ;
 Algoma Township, canton du Michigan.